Паласьос-де-Года () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 449 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы